Wilfing ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Wilfing (* 1949), österreichischer Fotograf und Verleger
 Eva-Maria Wilfing, Geburtsname von Eva-Maria Gradwohl (* 1973), österreichische Langstreckenläuferin
 Harald Wilfing (* 1961), österreichischer Biologe und Anthropologe 

Wilfing ist der Ortsname von:
 Wilfing (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark